Vučipolje je selo u Zadarskoj županiji.

Upravna organizacija 
Upravno pripada općini Gračcu.

Zemljopisni položaj 
Nalazi se na istočno od Gračca.

Promet 
Nalazi se na duž državne ceste D1.

Stanovništvo 
Prema popisu 1991., Vučipolje je imalo 66 stanovnika, 2001. je bilo nenaseljeno, a 2011. imalo je 1 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji